De Cecco puede hacer referencia a:

De Cecco, fábrica de pastas italiana.
Luciano De Cecco, jugador de voleibol argentino.
Sergio De Cecco, periodista, actor, dramaturgo y guionista de cine y radio argentino.